Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Zacthys
 Zagira
 Zagorista
 Zalaca
 Zale
 Zaleodes
 Zaleops
 Zalissa
 Zanclognatha
 Zanclopalpus
 Zanclostathme
 Zarima
 Zatilpa

 Zazanisa
 Zebeeba
 Zekelita
 Zelicodes
 Zellerminia
 Zenomia
 Zeteolyga
 Zethes
 Zethesides
 Zeuxinia
 Ziela
 Zigera
 Zinna

 Zirona
 Zitna
 Ziza
 Zobia
 Zonoplusia
 Zophochroa
 Zorothis
 Zorzines
 Zosichrysia
 Zosteropoda
 Zotheca
 Zurobata
 Zutragum

Примечания 

Совки
Списки бабочек